Miralles est le patronyme de :
 Albert Miralles (né en 1982), joueur de basket-ball espagnol,
 Alberto Miralles (1940-2004), dramaturge espagnol,
 Ana Mirallès (née en 1959), autrice de bande dessinée espagnole,
 Antonio García Miralles (né en 1942), homme politique espagnol,
 Aurélien Miralles (né en 1978), herpétologiste, phylogénéticien et taxonomiste français,
 Enric Miralles (1955-2000), architecte catalan,
 Ezequiel Miralles (né en 1983), footballeur argentin,
 Fina Miralles Nobell (née en 1950), artiste catalane,
 Gilles Miralles (1966-2022), joueur d'échecs français,
 Hermenegildo Miralles (1859-1931), relieur, lithographe et décorateur espagnol,
 Josep Miralles (né en 1994), coureur cycliste espagnol,
 Manuel Giner Miralles (né en 1926), médecin et politicien espagnol,
 Patricia Mirallès (née en 1967), femme politique française.

Miralles peut également faire référence à :
 Santa Maria de Miralles, municipalité catalane.